Краброніди (Crabronidae) — родина одиночних ос. Включає понад 200 родів, що містять понад 9000 видів. Раніше до родини включали підродину Sphecinae, яка зараз виділяється як окрема родина Sphecidae.

Опис 
Вусики крабронід переважно короткі, прості очі є, складні очі здебільшого овальні; перед грудей не досягає основи крил, передні крила не складаються уздовж; стегна гладкі, гомілки і лапки з шипами; черевце стебельчате, звичайно з 7 виразними члениками; жало без зазубрин.

Спосіб життя 
Всі представники родини ведуть одиночний спосіб життя. Самиці або виривають в землі або піску норки (що найчастіше), або будують гнізда, або, нарешті, кладуть яйця в гнізда інших видів. Рід Ampulex відкладає яйця в комах (в тарганів), в яких личинка і паразитує. Гнізда будуються іноді з землі або влаштовуються в дереві і перегороджується глиняними перегородками. Їжею для личинок служать різні комахи або їхні личинки, павуки, причому кожен вид дотримується певної здобичі (звичайно певного виду тварин). Порівняно рідко самиця просто вбиває здобич, відносить в гніздо і кладе в неї яйце, а потім час від часу приносить личинці нову їжу. Звичайно гнізда наповнюються паралізованими тваринами, яких оса привела в нерухомий стан, жалячи їх в нервові вузли.

Філогенія 
Філогенічна кладограма створена Debevic et al, 2012 на основі молекулярного аналізу. Згідно цього дослідження виявлено, що краброніди є парафілетичною групою

Примітки

Посилання 
 Catalog of Sphecidae sensu lato at Cal Academy 
 Image Gallery from Gembloux 
 Larra spp., mole cricket hunters  on the UF / IFAS Featured Creatures Web site

Оси
Родини перетинчастокрилих